Mindius ist der Gentilname von:

 Lucius Mindius Balbus, römischer Statthalter
 Lucius Mindius Pollio, römischer Statthalter